«Fantasy» puede referirse a:

Música 
 Fantasy (-), discográfica;
 Fantasy (-), grupo vocal estadounidense;
 Fantasy (1978), canción de Earth, Wind & Fire;
 Fantasy (1995), canción de Mariah Carey;
 Fantasy (1973), álbum de Carole King;
 Fantasy (1988), álbum de Münchener Freiheit;